Карруче Тран (; род. 17 мая 1988, Лос-Анджелес, США) — американская актриса и фотомодель афро-вьетнамского происхождения. Дважды лауреат дневной премии «Эмми» (2016, 2017).

Личная жизнь 
в 2011—2015 годах Каруче встречалась с рэпером Крисом Брауном. В 2017—2021 годах состояла в отношениях с бывшим игроком в американский футбол Виктором Крусом.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Лауреаты Дневной премии «Эмми»
Киноактрисы США